«Mountain Studios» — студия звукозаписи.  

Была создана в 1975 в Монтрё (Швейцария) в здании знаменитого местного казино по адресу Rue du theatre, 9. Mountain Studios располагалась в левом крыле здания и занимала два этажа. На втором этаже находилась сама студия, где записывали свои партии музыканты, а на первом – «mixing room», где звукорежиссер выполнял свою работу.  В 1979 году студия была куплена рок-группой Queen и находилась в её собственности вплоть до 1993 года. Затем студия стала собственностью продюсера и звукорежиссёра Queen Дэвида Ричардса. Кое-какое время, Ричард за отдельную плату устраивал экскурсии в студию, а через некоторое время он, вместе со студией, переехал в Атталенсе (Швейцария), а освободившееся место было продано под бар.

Альбомы, записанные на студии 
 Queen
 Jazz (1978)
 Hot Space (1982)
 A Kind of Magic (1986)
 The Miracle (1989)
 Innuendo (1991)
 Made in Heaven (1995)
 Брайан Мэй
 Back to the Light (1992)
 Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье
 Barcelona (1988)
 Роджер Тейлор
 Fun in Space (1981)
 Strange Frontier (1984)
 The Cross
 Shove It (1988)
 Mad, Bad, and Dangerous to Know (1990)
 AC/DC
 Fly on the Wall (1985)
 Дэвид Боуи
 «Heroes» (1977)
 Lodger (1979)
 Tonight (1984)
 Never Let Me Down (1987)
 Black Tie White Noise (1993)
 The Buddha of Suburbia (1993)
 Outside (1995)
 Игги Поп
 Blah Blah Blah (1986)
 Крис Ри
 Water Sign (1983)
 Wired to the Moon (1984)
 Shamrock Diaries (1985)
 On the Beach (1986)
 The Rolling Stones
 Black and Blue (1976)
 Yes
 Going for the One (1977)
 Magnum
 Vigilante (1986)

Источник

Ссылки 
 Официальный сайт

Студии звукозаписи
Монтрё